

Primeiras Fases

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Referências

Campeonato Mundial de Badminton de 1985